Lété est un toponyme qui peut désigner :
 Lété, une ancienne cité et localité moderne de Grèce, près de Thessalonique.
 Lété, île sur le fleuve Niger, au Niger.